Galin Ivanov (1975) bolgár válogatott labdarúgó, edző
 Galin Ivanov (1988) bolgár válogatott labdarúgó